
22-я отдельная ордена Жукова бригада оперативного назначения — тактическое соединение Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 3642 (в/ч 3642). Сокращённое наименование — 22 оброн или Кобра (калачевская оперативная бригада). 

Дислоцируется в г. Калач-на-Дону Волгоградской области.

История 
22-я отдельная бригада оперативного назначения сформирована на базе 340-го учебного полка внутренних войск МВД 30 сентября 1988 года на основании приказа Министра внутренних дел СССР.

Бригада участвовала в решении карабахского конфликта, в горячих точках в Армении, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, в первой и второй чеченских войнах.

22-я бригада, под командованием полковника Владимира Керского, принимала участие в штурме Грозного 2000 года. Соединение, совместно с подразделениями минообороны, входило со стороны станиц Червлёной и Петропавловской. В северо-восточной части города располагалась значительная часть промышленности города. Промзона представляла собой сложную местность и это позволяло боевикам маневрировать, выходить в тыл и во фланги, скрываться от огня в бетонных сооружениях. Бойцы штурмовали кирпичный завод с поддержкой танков Минообороны. Потери в боях за Грозный составили 17 убитыми и 64 ранеными.

За всё время активности более 800 военнослужащих соединения удостоены государственных наград, из них пятеро награждены званием Героя России.

25 сентября 2018 года на торжественном построении 22-й отдельной бригады оперативного назначения в городе Калач-на-Дону, первым заместителем директора Росгвардии генерал-полковником Сергеем Меликовым личному составу соединения вручён орден Жукова.

Награды 
  Орден Жукова — в ознаменование 30-й годовщины со дня образования соединения, а также за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность личного состава в ходе выполнения служебно-боевых задач, согласно Указу президента Российской Федерации от 19 июля 2018 года.

Отличившиеся воины 
  полковник Стержантов, Александр Линович,
  рядовой Перминов, Дмитрий Сергеевич,
  майор Басурманов, Сергей Анатольевич (посмертно),
  сержант Янина, Ирина Юрьевна (посмертно),
  рядовой Каляпин, Андрей Вячеславович (посмертно).
 Младший сержант Бурбаев, Ифрат Нигметуллаевич (Орден Мужества, посмертно)
 Лейтенант Велиев Эседуллах Хаируллахович (Орден Мужества, посмертно)

Примечания 

Внутренние войска МВД Российской Федерации
Росгвардия
Воинские части и формирования, созданные в 1988 году
Воинские формирования России, участвовавшие во Второй чеченской войне